Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v sobotu 7. března jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení sprintu proběhlo v 13:00 hodin středoevropského času.

Obhájcem titulu byl norský závodník Emil Hegle Svendsen, který po 4 chybách na střelnici skončil na děleném 36. místě. Úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně ze sočských her byl Nor Ole Einar Bjørndalen, který v závodě skončil na 19. místě.

Mistrem světa se stal norský biatlonista Johannes Thingnes Bø, pro kterého to byla už druhá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro získal překvapivě Kanaďan Nathan Smith, který se až do tohoto závodu umístil ve světovém poháru nejlépe na 5. pozici. Bronz bral starší bratr vítěze Tarjei Bø.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2015